Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukakerta (Cilaku), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukakerta (Cilamaya Wetan), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Sukakerta (Jatiwaras), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukakerta (Kadupandak), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukakerta (Kertajati), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Sukakerta (Panumbangan), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java